Шелекса: 
 Шелекса (река) — река в Плесецком районе Архангельской области
 Шелекса (Плесецкий район) — посёлок в Савинском городском поселении Плесецкого района Архангельской области
 Шелекса (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области